Arezzo steht für:

 Arezzo, italienische Stadt in der Region Toskana
 Provinz Arezzo
 Bistum Arezzo, siehe Bistum Arezzo-Cortona-Sansepolcro
 US Arezzo, früher auch AC Arezzo, Fußballverein

Personen:
 Donatus von Arezzo (um 300–362), Bischof und Märtyrer
 Guido von Arezzo (um 992–1050?), Benediktinermönch und Musiktheoretiker
 Guido von Arezzo (der Jüngere; 12. Jahrhundert), Verfasser des medizinischen Werks Liber mitits, siehe Konrad Goehl
 Ristoro d’Arezzo (13. Jahrhundert), italienischer Mönch und Gelehrter
 Tommaso Arezzo (1756–1833), Kardinal

Siehe auch:
 Gregor von Rezzori
 Guido von Arezzo
 Guittone d’Arezzo
 Margaritone d’Arezzo